Бреан може да се односи на:

 Бреан (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан
 Бреан (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје